VenLokaal was een lokale politieke partij in Venlo. De partij was uitsluitend actief in deze gemeente.

Belfeldse Demokraten 
De organisatie is begonnen in Belfeld als verzamelde burgerinitiatieven. De eerste keer dat er aan de gemeenteraadsverkiezing werd meegedaan was in 1990, onder de naam Belfeldse Demokraten. Daarbij behaalde de partij 30% van de stemmen. Bij de laatste drie gemeenteraadsverkiezingen behaalde de partij meer dan de helft van de Belfeldse stemmen. In 2001, toen Belfeld middels een gemeentelijke herindeling, samen met Tegelen, werd samengevoegd met Venlo, had de partij 56% van de stemmen in Belfeld. Dit leverde een zetelaantal op van 2 in de nieuwe Venlose gemeenteraad. In 2009 werd wederom bijna 60% van de Belfeldse stemmen behaald door de groepering, waardoor de partij voor het eerst in het gemeentebestuur kwam.

Samenwerking 
Voor aanvang van de herindelingsverkiezingen in 2000 werd samenwerking gezocht met de Blerickse Democraten en de Tegelse Democraten. Al snel kwam een verschil van mening naar voren binnen de nieuwgevormde fractie, waarbij de Belfeldse Demokraten besloten om zelfstandig verder te gaan. Onder de oude naam heeft de partij in het begin van de periode 2009-2014 zitting genomen in de gemeenteraad met twee personen.

De partij werkte samen met lokale burgerinitiatieven en organisaties op onderwerpen. Programma en doelstellingen werden middels hoor- en luisterbijeenkomsten vormgegeven. De partij had in Den Haag een vertegenwoordiger via de provinciale partijen in de Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer.

Naamswijzigingen 
Omdat de partij zich breder voor geheel Venlo en de Euregio wilde inzetten werd in 2011 besloten om een naamswijziging door te voeren. Met de naamswijziging beoogde men om meer zichtbaar te worden in andere delen van de gemeente Venlo. Na overleg met de achterban werd in september 2011 de nieuwe naam bekendgemaakt: VenLokaal.

In 2017 werd bekend dat de partij ging fuseren met Lokale Democraten tot de nieuwe partij EENLokaal. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalde de nieuwe partij 17,9% van de stemmen.

De naam VenLokaal is door oud-voorzitter Anton Vos eind 2017 vastgelegd voor een nieuwe lokale partij om in 2022 aan de verkiezingen mee te doen. Vos was eerder dat jaar uit de partij gestapt.

Gemeentebestuur 
Tijdens de verkiezingen van 2014 kreeg de partij 5 raadszetels en ging VenLokaal sinds 2014 deel uitmaken van een brede Venlose coalitie, samen met VVD, CDA en PvdA.

Logo 
Het logo van de partij toont de raadhuizen van de 5 stadsdelen, te weten het Raadhuis van Tegelen, het Raadhuis van Blerick, het Raadhuis van Belfeld, het Raadhuis van Arcen en Velden en het Stadhuis van Venlo. Daarnaast heeft het logo de basiskleuren groen en blauw: het groen voor de natuur in de gemeente en blauw symboliseert de Maas.

Zie ook 
 Venlo (gemeente)#Gemeenteraad

Externe link 
 Website VenLokaal

Nederlandse lokale politieke partij
Politiek in Venlo